Йовановце () — населённый пункт в общине Црна-Трава Ябланичского округа Республики Сербии.

Население 
Согласно переписи населения 2002 года, в селе проживало 43 человека (41 серб, 1 хорват и 1 лицо неизвестной национальности).

Примечания 

Населённые пункты Сербии